Nasty (single van Janet Jackson) - een single van Janet Jacksons derde album, Control
Nasty (rapper) - een vrouwelijke Nederlandse rapper